Tenisový turnaj ATP BNP Paribas Masters 2012, poslední událost sezóny druhé nejvyšší kategorie okruhu Masters, se konal ve dnech 29. října až 4. listopadu v Paříži, hlavním městě Francie. Hrálo se v hale Bercy na uzavřených dvorcích s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 427 975 eur.

Obhájcem singlového titulu byla švýcarská světová jednička Roger Federer, která se odhlásila pro nemoc. Soutěž dvouhry vyhrál čtvrtý nasazený Španěl David Ferrer, který ve finále zdolal polského kvalifikanta Jerzyho Janowicze ve dvou setech 6–4 a 6–3. Jednalo se o jeho premiérové vítězství v kategorii ATP Masters 1000. Deblový titul si připsali indické turnajové pětky Mahesh Bhupathi s Rohanem Bopannou, které v boji o titul zdolali sedmou nasazenou pákistánsko-nizozemsko-antilskou dvojici Ajsám Kúreší a Jean-Julien Rojer po dvousetovém průběhu utkání 7–6(8–6) a 6–3. Bopanna tak obhájil titul z předchozího ročníku.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Roger Federer (odstoupil)
  Novak Djoković (2. kolo)
  Andy Murray (3. kolo)
  David Ferrer (vítěz)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Juan Martín del Potro (3. kolo)
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále, skreč)
  Juan Mónaco (3. kolo)
  John Isner (2. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Marin Čilić (2. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo)
  Kei Nišikori (3. kolo, odstoupil)
  Stanislas Wawrinka (3. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Michaël Llodra
  Paul-Henri Mathieu
  Benoît Paire

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Roberto Bautista-Agut
  Grigor Dimitrov
  Alejandro Falla
  Guillermo García López
  Jerzy Janowicz
  Igor Sijsling
  Victor Hănescu – jako šťastný poražený
  Daniel Gimeno Traver – jako šťastný poražený

 Odhlášení 
z dvouhry
  Rafael Nadal
  Roger Federer
  Radek Štěpánek

 Skrečování 
z dvouhry
  Kei Nišikori
  Janko Tipsarević
  Fernando Verdasco
ze čtyřhry
  Robert Lindstedt
  Fernando Verdasco

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (2. kolo, skreč)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (vítězové)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (finále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= P Kohlschreiber  F Mayer
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= P Hanley  J Marray
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= B Paire  S Wawrinka
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= J Ouanna  N Renavand
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Isner  S Querrey
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=[7]
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= C Fleming  R Hutchins
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Bracciali  F Čermák
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= J Benneteau  A Mannarino
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= B Bryan  M Bryan
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=[5]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= P Hanley  J Marray
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=62
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= J Ouanna  N Renavand
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= J Melzer  L Paes
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= M Fyrstenberg  M Matkowski
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= C Fleming  R Hutchins
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=[5]

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= J Benneteau  A Mannarino
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= M Bhupathi  R Bopanna
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= P Hanley  J Marray
| RD3-score01-1=78
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= J Ouanna  N Renavand
| RD3-score02-1=66
| RD3-score02-2=65
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= M Fyrstenberg  M Matkowski
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=[4]
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= M Bhupathi  R Bopanna
| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=[10]

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= P Hanley  J Marray
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= M Bhupathi  R Bopanna
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S González  S Lipsky
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04=Alt
| RD1-team04= C Berlocq  D Istomin
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[4]

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= J Chardy  Ł Kubot
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Čilić  M Melo
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= F López  N Zimonjić
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=[11]
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[9]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= C Kas  A Seppi
| RD1-score13-1=610
| RD1-score13-2=77
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Knowle  F Polášek
| RD1-score14-1=712
| RD1-score14-2=64
| RD1-score14-3=[6]

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= A Peya  B Soares
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S González  S Lipsky
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[5]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Čilić  M Melo
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2r
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= A Kúreší  J-J Rojer
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=63
| RD2-score05-3=[17]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= F López  N Zimonjić
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=[15]

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= C Kas  A Seppi
| RD2-score07-1=63
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Mirnyj  D Nestor
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=[7]
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= M Čilić  M Melo
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[10]

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= A Kúreší  J-J Rojer
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= M Mirnyj  D Nestor
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= M Čilić  M Melo
| RD4-score01-1='''6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=[7]
| RD4-seed02=7
| RD4-team02=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2012